Arroyomolinos puede referirse a las localidades de:

 Arroyomolinos en Madrid, España.
 Arroyomolinos en Cáceres, España.
 Arroyomolinos de la Vera en Cáceres, España.
 Arroyomolinos de León en Huelva, España.